Ablacija je lahko:
 ablacija (geologija)
 ablacija (medicina)